Но́вый — посёлок в Сергиево-Посадском районе Московской области России. В административном отношении имеет статус микрорайона села Шеметово, к которому примыкает.

Основан в 1960—1970-х годах для проживания персонала МосНПО Радон (предприятие по хранению и переработке радиоактивных отходов. До 1990-х годов не указывался на общедоступных картах (из-за статуса режимного объекта).

В населённом пункте развита инфраструктура, отвечающая за обеспечение жизнедеятельности населения. Имеются: средняя образовательная школа, детский сад с двумя корпусами, поликлиника для взрослого и детского населения с отдельными корпусами, физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольный и хоккейный стадионы, парк, оборудованный спортивным инвентарём и беседками для отдыха.

См. также 
 Краснозаводск
 Реммаш
 Пересвет (город)

Ссылки 
 История МосНПО Радон
 Фотографии пос. Новый
 Официальный сайт сельского поселения Шеметовское

Населённые пункты Сергиево-Посадского района